Лака (; , Ляках) — деревня и община в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт). Деревня Лака практически слилась в одну деревню с деревней Лака-Бег.

Община Лака 
Община Лака занимает территорию по нижне-среднему течению реки Клэр между дорогами ,  и . В общину Лака входят следующие таунленды, на территории почти всех из которых находятся деревни или хутора.

Примечания

Литература 
 Early Ecclesiastical Settlement Names of County Galway, Dónall Mac Giolla Easpaig // Galway:History and Society, 1996. pp. 810. ISBN 0-90-660275-0
 In Their Own Words: The Parish of Lackagh-Turloughmore and its People, ed. Liz Blackmore, John Cronin, Donal Ferrie and Brid Higgins. Galway, 2001. ISBN 0-95-398340-4.
 The Life, Legends and Legacy of Saint Kerrill: A Fifth-Century East Galway Evangelist, Joseph Mannion, 2004. ISBN 0-95-476981-3

Ссылки 
 Община Лака в Placenames Database of Ireland

Населённые пункты графства Голуэй
Общины Ирландии